Eduard II, nascut a Caernarvon (País de Gal·les) el 25 d'abril del 1284 i mort a Berkeley (Gloucester) el 21 de setembre del 1327, fou rei d'Anglaterra des del 1307 fins al 1327.

La seva política d'ignorar la noblesa en favor de favorits sense llinatge li va fer guanyar molts opositors, i acabà portant a la seva deposició, empresonament i assassinat.

Biografia 
Fill d'Eduard I d'Anglaterra i d'Elionor de Castella i Lleó, Eduard fou el primer príncep anglès a dur el títol de príncep de Gal·les, el qual fou formalitzat pel Parlament, reunit a Lincoln el 7 de febrer de 1301.

En el govern del regne, Eduard II sempre va negligir la noblesa confiant en favorits d'origen humil, cosa que va generar una forta inestabilitat política, la qual va agreujar-se després del fracàs de l'intent d'invasió d'Escòcia (1314) i de les derrotes de Bannockburn i de Blackmore (1321).

El setembre del 1326, la reina Elisabet, muller d'Eduard II i germana de Carles IV de França, comptant amb l'ajuda del seu amant Roger Mortimer va dirigir una invasió d'Anglaterra contra la qual el rei no va poder lluitar; així, el 16 de novembre, Eduard II fou capturat per Enric de Lancaster, noble partidari de la reina.

Estant Eduard II empresonat, la reina i Mortimer convocaren el Parlament, el qual acabà demanant l'abdicació del rei. La renúncia d'Eduard II fou anunciada el 24 de gener del 1327, i el rei va viure en reclusió fins que, el 21 de setembre del 1327, fou assassinat al castell de Berkeley.

Després de la mort d'Eduard la corona passà al seu fill Eduard III. El govern de la reina i Mortimer no va durar: quan Eduard III va assolir la majoria d'edat, va fer executar Mortimer (acusant-lo, entre altres delictes, de l'assassinat del seu pare) i va fer que la seva mare es retirés de la vida pública.

Família

Avantpassats

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Elisabet de França el 25 de gener del 1308, filla del rei Felip IV de França i de Joana de Navarra. Amb només 12 anys al moment del matrimoni, Elisabet s'acabaria convertint en la gran enemiga d'Eduard. Arran d'aquesta actitud bel·ligerant es guanyaria el nom de «la Lloba de França».

La parella tingué quatre fills:
 Eduard de Windsor (1312-1377), futur rei Eduard III d'Anglaterra
 Joan d'Eltham (1316-1336)
 Elionor de Woodstock (1318-1355), futura esposa del comte Reinoud de Guelders.
 Joana de la Torre (1321-1362), futura esposa del rei David II d'Escòcia.

Referències 

Reis d'Anglaterra
Monarques destronats
Morts a Anglaterra
Víctimes d'assassinat
Caernarfon
Persones de Gwynedd
Casa de Plantagenet
Polítics gal·lesos
Ducs d'Aquitània